Alasch steht für:

 Alasch Khan, mythologischer erster Herrscher der Kasachen
 Alasch Orda, kirgisische Autonomieregierung, 1917–1920
 Alasch-Partei (historisch), Partei der Alasch Orda, 1917–1920
 Alasch – Partei der nationalen Unabhängigkeit, Kasachstan und Kirgisistan, 1990–1994
 Alasch (Fluss), Zufluss des Chemtschiks in Tuwa, Russland